SDSS är en förkortning som kan ha åtminstone följande betydelser: 

 Självständiga demokratiska serbiska partiet, ett politiskt parti i Kroatien
 Sloan Digital Sky Survey, ett astronomiskt kartläggningsprojekt